Луганщина — історико-географічний край України, що охоплює Старобільські степи та північні відроги Донецького кряжу
 Неформальна назва Луганської області — адміністративно-територіальної одиниці України